Ла Лагрима има више значења:

 Ла Лагрима (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лагрима (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагрима (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику